De Martino kan syfta på:

 Niccolò De Martino, en italiensk matematiker
 Giovanni De Martino, en italiensk skulptör

Se även 

 Di Martino